Le terme Brébeuf constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités 
Saint Jean de Brébeuf (1593-1649) est un missionnaire jésuite français au Canada.
 Georges de Brébeuf ou Guillaume de Brébeuf (1618-1661) est un poète  normand.

Toponymes

Aérodrome de Brébeuf, aérodrome de Rivière-Nouvelle (territoire non organisé), MRC d'Avignon, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 23' 49" Nord; 66° 23' 27" Ouest.
Brébeuf est une municipalité de paroisse, située dans les Laurentides, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 04' 26" Nord; 74° 40' 18" Ouest.
Brébeuf (canton), canton dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 10' 00" Nord; 70° 36' 00" Ouest.
Brébeuf (lieu-dit), un lieu-dit dans Nouvelle (municipalité), MRC d'Avignon, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 13' 31" Nord; 66° 24' 08" Ouest.
Brébeuf (Québec), municipalité de paroisse, dans la MRC Les Laurentides, Laurentides, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 04' 00" Nord; 74° 40' 00" Ouest.
Chutes de Brébeuf, chutes de Nouvelle (municipalité), MRC Avignon, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 12' 33" Nord; 66° 23' 20" Ouest.
Échangeur Jean-De Brébeuf, échangeur dans Drummondville (ville), MRC de Drummond, Centre-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 50' 50" Nord; 72° 19' 30" Ouest.
Lac Brébeuf, lac dans Amherst (municipalité de canton), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 04' 52" Nord; 74° 42' 57" Ouest.
Lac Brébeuf, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 32' 09" Nord; 78° 31' 50" Ouest.
Lac Brébeuf (rivière Saint-Jean), lac dans Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 07" Nord; 70° 35' 53" Ouest.
Parc Brébeuf (Gatineau), parc public dans Gatineau, Outaouais, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 25' 04" Nord; 75° 44' 45" Ouest.
Parc Brébeuf (Sainte-Catherine), parc public dans Sainte-Catherine (ville), MRC de Roussillon, Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 23' 42" Nord; 73° 34' 00" Ouest.
Lieu historique national Cartier-Brébeuf, parc public dans la ville de Québec, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 49' 30" Nord; 71° 14' 22" Ouest.
Parc Jean-De Brébeuf, parc public de Saint-Jean-sur-Richelieu (ville), MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 19' 09" Nord; 73° 16' 19" Ouest.
Parc-école Jean-De Brébeuf, parc-école dans Gatineau, Outaouais, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 25' 14" Nord; 75° 44' 58" Ouest.
Parc Saint-Jean-De Brébeuf, parc public dans Trois-Rivières (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 20' 57" Nord; 72° 34' 00" Ouest.
Pont Brébeuf, pont dans Sainte-Catherine (ville), MRC Roussillon, Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 23' 57" Nord; 73° 33' 50" Ouest.
Rang Saint-Jean-de-Brébeuf, de Saint-Fabien-de-Panet (municipalité de paroisse), MRC Montmagny, Chaudière-Appalaches, au Québec.
Saint-Jean-de-Brébeuf, municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf (municipalité), MRC Les Appalaches, Chaudière-Appalaches, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 11' 00" Nord; 71° 28' 00" Ouest.
Saint-Jean-De Brébeuf, paroisse de Drummondville (ville), MRC Drummond, Centre-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 51' 35" Nord; 72° 27' 54" Ouest.
Saint-Jean-De Brébeuf, paroisse de Gatineau, Outaouais, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 28' 00" Nord; 75° 43' 00" Ouest.
Zec du Lac-Brébeuf, une zone d'exploitation contrôlée, dans Lalemant (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 06' 00" Nord; 70° 33' 00" Ouest.